Correggio kan syfta på:

 Correggio (1489–1534), en italiensk renässansmålare

Geografi

Italien 

 Correggio, Ferrara, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 
 Correggio, Italien, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, 

Robotskapade Italienförgreningar